Гней Фульвий Флакк (; III век до н. э.) — древнеримский политический деятель и военачальник из плебейского рода Фульвиев.

Биография 
Гней Фульвий был младшим сыном Марка Фульвия Флакка, консула 264 года до н. э., и братом четырёхкратного консула Квинта. В 212 году, когда его брат получил своё третье консульство, Гней Фульвий был претором и командовал армией в Апулии.

Гней Фульвий был женат на Кварте Гостилии. В этом браке родился сын Квинт. Возможно, претор 190 года до н. э. Гней Фульвий Флакк тоже был его сыном.

После смерти Гнея Фульвия Кварта Гостилия вышла замуж во второй раз — за Гая Кальпурния Пизона.

Примечания

Литература 
 

Фульвии Флакки